Кабанес (Кастельйон) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон.
 Кабанес (Жирона) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон.